Михаил (Моисей) Адольфович Ми́нкус () - советский , лауреат Сталинской премии (1949).

Биография 
Родился в семье архитектора Адольфа Борисовича Минкуса (1870-1947) и педагога Клары Исааковны Штифельман, преподавателя Одесского еврейского училища. Племянник архитекторов Г. И. Штифельмана и Ф. А. Троупянского. Учился в ЛВХТИ (ВХУТЕИНе, бывшей Академии художеств) в Ленинграде (1925-1930).

Среди преподавателей института: Белогруд А. Е., Бенуа Л. Н., Фомин И. А., Щуко В. А., Гельфрейх В. Г., Серафимов С. С. Переехал в Москву в 1930 году.

Автор значительных сооружений, повлиявших на архитектурный ландшафт многих городов СССР.

Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 5).

Семья 
 Брат — доктор технических наук Борис Адольфович Минкус (1904—2004), учёный в области холодильной техники, профессор Одесского института холодильной промышленности; был женат на художнице Раисе Эммануиловне Нудельман (1914—1995), сестре конструктора А. Э. Нудельмана.
 Сестра - пианистка Рахиль Адольфовна Минкус (1907—1986), выпускница Одесской консерватории по классу Берты Михайловны Рейнгбальд, музыковед, поэтесса и переводчик поэзии на русский язык; была замужем за архитектором Соломоном Давидовичем Левитаном (1906—1982).
 Двоюродные братья - архитекторы Борис Фёдорович Троупянский (1906—1983) и Яков Осипович Рубанчик.

Награды 
 Сталинская премия первой степени (1949) - за архитектуру 20-этажного здания МИД на Смоленской площади (совместно с В. Г. Гельфрейхом).

Проекты и постройки 
 Дворец Труда в Москве (1922 г., конкурс, соавтор: А. В. Минкус);
 Здание АО «Аркос» (1923-1924 гг., конкурс);
 Жилое здание на Тишинской площади, д.6 (строительство 1928—1932 гг., арх. П. Андреева и М. А. Минкус);
 Военная академия РККА им. М. В. Фрунзе (1931 г., соавтор: А. С. Ромов, конкурс);
 Гараж автозавода им. Сталина на 500 грузовых автомашин (технолог Л. Н. Давидович, при участии В. И. Курочкина);
 Гараж ЦИК СССР на 800 автомашин (1934 г.; технолог Л. Н. Давидович);
 Наркомтяжпром на Красной пл. (1934 г., соавторы: И. А. Фомин, П. В. Абросимов, конкурс);
 Театр Государственный Туркменской ССР в Ашхабаде (1934 г., соавтор И. А. Фомин);
 Сухаревская площадь. Проект реконструкции с целью сохранения Сухаревой башни (1934 г.; руководитель — И. А. Фомин; Л. М. Поляков);
 Большой Каменный мост (1936 г.; соавторы: В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх; инж. Н. Я. Калмыков; построен в 1938 г.);
 Павильон «Зерно» ВСХВ (1936 г.; проектировался как павильон «Животноводство», построен в 1939 г.);
 Памятник на могиле Фомина И. А. (1938 г.; конкурс; осуществлён в 1951 г., скульптор Г. И. Мотовилов);
 Высотное здание Министерства Иностранных дел СССР на Смоленской пл. (1948—1951 гг., соавтор: В. Г. Гельфрейх; проект удостоен Сталинской премии 1-й степени).
 Ст. метро «Ботанический сад» (1952 г., с 1966 г. — «Проспект Мира»; соавтор: В. Г. Гельфрейх, скульптор Г. И. Мотовилов).
 Пантеон — Памятник вечной славы великих людей Советской страны на Ленинских горах (1954 г.; соавтор В. Г. Гельфрейх; конкурс, неосуществлённый проект).

Печатные труды 
 «Гаражи». Советская архитектура. 1933 г. № 3.
 «Проект Государственного театра в Ашхабаде». Совместно с Фоминым И. А. Архитектура СССР. 1934 г. № 9.
 «Дом правительства УССР в Киеве». Архитектурная газета. Приложение к № 33. 12 июня 1938 г.
 «Многоэтажные гаражи в СССР». Архитектура СССР. 1940 г. № 1. Стр. 9-17.
 «И. А. Фомин». Совместно с Н. А. Пекаревой. М.: Академия архитектуры СССР, Госстройиздат, 1953.

Источники 
 НБА АХ СССР, ф. 7, оп. 8, д. 1759. Личное дело студента Минкуса М. А. 1925-1930 гг.
 Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А. В. Щусева (ГНИМА). Архив Минкуса М. А.
 Хигер Р. Я. Четыре архитектора // Архитектура СССР. 1936, № 1.
 Корнфельд Я. А. Лауреаты Сталинской премии в архитектуре. 1941—1950. — М.: Гос. изд-во лит-ры по строительству и архитектуре, 1953.
 Варзар Л. В., Яралов Ю. С. М. А. Минкус. - М.: Стройиздат, 1982. — (Мастера архитектуры).

Примечания

Ссылки 
 Минкус Михаил Адольфович

Архитекторы сталинской архитектуры
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Авторы памятников и мемориалов